Röda sten kan syfta på:

 Röda sten – område i stadsdelen Sandarna i Göteborgs hamn
 Röda Sten konsthall – konsthall i området Röda sten.
 Röda sten (biograf) – nedlagd biograf på Mariaplan i Göteborg 1934–1963
 Vi ses vid Röda Sten – roman av Viveca Lärn

Se även 
 Rödsten (olika betydelser)